Natrijum citrat se može odnositi na:

 Mononatrijum citrat
 Dinatrijum citrat
 Trinatrijum citrat

Цитрати
Хелатни агенси